Хоккейная Лига чемпионов 2021/2022 — 7-й сезон Хоккейной Лиги чемпионов, европейского хоккейного турнира. В розыгрыше приняли участие 32 команды из 14 стран. Участники турнира были распределены на 8 групп (А-H) по четыре команды в каждой. Групповой этап Лиги начался 26 августа и продлился до 13 октября 2021 года. 16 лучших команд (по две из каждой группы) вышли в плей-офф, который начался 16 ноября 2021 года и завершился финальной игрой 1 марта 2022 года.

Шведская команда "Рёгле" оформила свой первый титул в Хоккейной Лиге чемпионов, обыграв в финале финскую "Таппару" со счётом 2-1. "Рёгле" стал шестым клубом из Швеции, завоевавшим данный трофей, и первым в истории, ставшим чемпионом в своём первом сезоне в Лиге. Защищавшая титул "Фрёлунда" потерпела поражение от "Рёгле" в полуфинале с общим счётом 4-8.

Распределение команд 
В розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов 2021/22 приняли участие 32 команды из 14 стран.

Команды

Даты проведения матчей и жеребьёвок 
Ниже представлено предварительное расписание турнира:

Групповой этап 

Жеребьёвка группового этапа прошла 19 мая 2021 года.

Команды

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Квалифицировавшиеся команды 
В плей-офф проходят 16 команд, занявшие 1 и 2 места в своих группах.

Формат 
В каждом раунде, кроме финала, команды играют по два матча, а победитель определяется счётом в серии. Первый матч проходит на площадке команды, показавшей худший результат на групповом этапе; ответный матч проходит на льду другой команды. В случае равного счёта в серии играется овертайм, а при равенстве в овертайме победитель определяется в серии послематчевых буллитов.

Финал проводится на домашней площадке команды, лучше выступившей в турнире.

Сетка турнира 
8 победителей групп и 8 команд, занявших второе место, вышли в 1/8 финала. Команды были поделены на две корзины, для каждого лидера случайно подбиралась команда, занявшее второе место. Команды, игравшие друг с другом на групповом этапе, не могли быть сведены в одну пару 1/8 финала. Жеребьёвка состоялась в Цюрихе 15 октября 2021 года.

1/8 финала 
Жеребьёвка плей-офф состоялась 15 октября 2021 г. в Цюрихе. Первые матчи были сыграны 16 и 17 ноября, ответные - 23 и 24 ноября. Ответный матч между Больцано и Лукко был отменён из-за недоступности ряда игроков Лукко в связи с протоколом COVID-19 и было принято решение учитывать только результат первого матча.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи прошли 7 декабря, ответные - 14 декабря 2021 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 4 января, ответные - 11 января 2022 года. Первая полуфинальная игра между Ред Булл Мюнхен и Таппара была отменена, так как один игрок Ред Булл Мюнхен был недоступен из-за протокола COVID-19. Вторая полуфинальная игра между Ред Булл Мюнхен и Таппара была отменена из-за ограничений немецких властей, связанных с COVID-19. Матч между Ред Булл Мюнхен и Таппара был назначен на 25 января, но затем вновь перенесён из-за нескольких положительных тестов на COVID-19 в составе Таппары. Позже игра была назначена на 1 февраля.

|}

Финал 

Финал состоялся 1 марта 2022 года на Катена Арене в Энгельхольме.

Статистика

Лучшие бомбардиры 
Следующие игроки лидируют в турнире по набранным очкам.

Источник: CHL

Лучшие вратари 
Следующие вратари лидируют по проценту отражённых бросков, при этом они должны сыграть не менее 40% времени на льду у своей команды.

Источник: CHL

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   

2021 год в хоккее
2022 год в хоккее
2021/2022